Chiconamel bezeichnet:

 Chiconamel (San Luis Potosí), Ort im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí
 Chiconamel (Veracruz), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Municipio Chiconamel, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz